Doubek (tschechisch: kleine Eiche) bezeichnet:
 Doubek (Berg), ein Berg südlich von  Pláně im Okres Plzeň-sever, Tschechien 
 Doubek (Okres Praha-východ), Gemeinde in Okres Praha-východ, Tschechien
 Doubek (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Okres Přerov, Tschechien

Doubek ist der Familienname folgender Personen:
 Bohumil Doubek (* 1920), tschechischer Politiker
 František Bohumil Doubek (1865–1952), tschechisch-bayrischer Maler
 Jaroslav Doubek (* 1931), tschechischer Eisschnellläufer
 Josef František Doubek (1806–1882), tschechischer Geschäftsmann und Politiker
 Rudolf Doubek (1942/43–2013), tschechischer Skispringer
 Štěpán Doubek (1872–1920), tschechischer Komponist